3-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 15-16 января 1972 года на катке стадиона «Людвиг Швабль штадион» в Инцеле (ФРГ). Чемпионкой Европы стала голландка Атье Кёлен-Делстра.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 

 CR = рекорд чемпионатовNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1972
1972 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Январь 1972 года
Чемпионаты Европы в 1972 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Инцелле